Distrito de San Martín puede referirse a las siguientes circunscripciones territoriales:

Distrito de San Martín, uno de los diez que conforman la ciudad de Barcelona, en España.
Distrito de San Martín de Porres, uno de los 47 que forman la provincia de Lima, en el Perú.
Distrito de San Martín (El Dorado) uno de los 5 que conforman la Provincia de El Dorado, ubicada en el Departamento de San Martín, perteneciente a la Región San Martín en el Perú.